Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume (Betzdorf, 16 april 1955) is groothertog van Luxemburg sinds 7 oktober 2000, toen zijn vader troonsafstand deed in zijn voordeel.

Officiële titel 
Zijne Koninklijke Hoogheid Henri, bij de Gratie Gods Groothertog van Luxemburg, Hertog van Nassau, Graaf van Sayn, Königstein, Katzenelnbogen en Weilburg, Burggraaf van Hammerstein, Heer van Mahlberg, Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limpurg en Eppstein.

Leven 
Henri werd in 1955 geboren als zoon van groothertog Jean van Luxemburg en Josephine Charlotte van België. Hij werd vernoemd naar prins Hendrik der Nederlanden, die in de negentiende eeuw stadhouder van Luxemburg was.

Hij kreeg een militaire opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst en studeerde in oktober 1980 af aan de Universiteit van Genève in de politieke en sociale wetenschappen.

Begin december 2008 raakte bekend dat de groothertog niet van plan is het wetsvoorstel dat euthanasie legaliseert, te ondertekenen. Daarop kondigde premier Jean-Claude Juncker aan dat het groothertogdom de grondwet zal veranderen en de prerogatieven van de vorst zal inperken om een institutionele crisis te vermijden. Desgevraagd deelde de premier het volgende mee: "Omdat wij een institutionele crisis willen vermijden, maar tegelijkertijd de mening van de Groothertog willen eerbiedigen, zullen wij in artikel 34 van de grondwet de term 'sanctioneren' schrappen en vervangen door 'afkondigen'. Dit betekent dat hij (de vorst) enkel wetten zal afkondigen opdat ze in voege treden".

Henri is lid van het Internationaal Olympisch Comité.

Huwelijk en nageslacht 
Henri leerde tijdens zijn studie Maria Teresa Mestre kennen, de dochter van een Cubaanse bankier die in 1959 het Cuba van Fidel Castro had moeten ontvluchten en zich met zijn gezin in Zwitserland had gevestigd. Hij trad op 14 februari 1981 met haar in het huwelijk, ook al hadden zijn ouders aanvankelijk bezwaren geopperd tegen deze (niet-adellijke) verbintenis. Het groothertogelijk paar heeft vijf kinderen:

 prins Willem (11 november 1981)
 prins Félix (3 juni 1984)
 prins Louis (3 augustus 1986)
 prinses Alexandra (16 februari 1991)
 prins Sébastien (16 april 1992)

De groothertog heeft vijf kleinkinderen, twee van prins Louis, twee van prins Félix en een van prins Willem.

Stamboom 

Groothertog van Luxemburg
Hertog van Nassau
Prins van Luxemburg
Prins van Nassau
Luxemburg, H
Luxemburg, H
Luxemburg, H